Lubieszyn er navnet på tolv landsbyer i Polen, blandt andet:

Lubieszyn (ved Police) – landsby i Vestpommerske voivodskabet, Polen 
Lubieszyn (ved Kościerzyna) – landsby i Pommerske voivodskabet, Polen